Rheinterrasse bezeichnet
 ein Gebäude in Düsseldorf, siehe Rheinterrasse (Düsseldorf)
 die Steilhänge des Rotliegenden zum Tiefgestade des Rheins zwischen Alsheim und Nierstein aufgrund von Absenkungen der Oberrheinischen Tiefebene, siehe Rheinterrasse (Rheinhessen) und Rheinterrassenweg